S&M puede referirse a:
 S&M, álbum en directo de Metallica y la orquesta sinfónica de San Francisco.
 «S&M», canción de Rihanna.
 S&M Airlines, álbum de NOFX.
 S y M, iniciales de sadismo y masoquismo.